Кранихфельд — немецкая и русская фамилия.
 Кранихфельд, Иоганн — немец, профессор гигиены Берлинского университета. Во время царствования Анны Иоанновны переехал в Россию, был переведен из лютеранства в православие, крещен и назначен лейб-медиком Двора. Грамота об этом долго хранилась в семье, но была изъята во время одного из обысков во время сталинских репрессий и пропала.
 Кранихфельд, Иван — купец первой гильдии, правнук Иоганна Кранихфельда. Своих детей назвал в честь трёх русских императоров.
 Кранихфельд, Александр Иванович (1812—1881) — профессор Петербургского университета, получил право на личное дворянство.
 Кранихфельд, Павел Иванович — мировой судья в Пинске.
 Кранихфельд, Владимир Павлович (1865—1918) — штатный литературный критик журнала «Русское богатство». Он одним из первых заметил ранние рассказы Максима Горького.
 Кранихфельд, Виктор Павлович — народоволец.
 Кранихфельд, Николай Иванович — акцизный чиновник в Одессе.
 Кранихфельд, Сергей Николаевич (1870—1914) — меньшевик, мелкий конторский служащий. 20 тысяч рублей золотом, полученных в наследство, пожертвовал на организацию II съезда РСДРП и издание газеты «Искра».
 Кранихфельд, Андрей Сергеевич (1902—1938) — меньшевик, лидер Российского социал-демократического союза рабочей молодёжи.
 Кранихфельд, Людмила Сергеевна (1904—1990).
 Кранихфельд, Виктория Сергеевна (1905—1983).
 Кранихфельд, Ольга Николаевна.

Ссылки 
 Лев Кранихфельд. История моей жизни
 Попова (Цедербаум) Т. Ю. Судьба родных Л. Мартова в России после 1917 года. — М. : Россия молодая, 1996. — 63 с.